Марраш — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Марраш, Марьяна (1848—1919) — османская сирийская поэтесса, представительница течения Нахда.
 Марраш, Франсис (1836—1873) — османский сирийский поэт, представитель течения Нахда, а также врач, философ и религиовед.